A A1 Team Paquistão é a equipe que representa o Paquistão na A1 Grand Prix.

Paquistão